Smirnovas:

 Smirnowo (Kaliningrad), Ort in Russland
  Kęstutis Smirnovas, litauischer Politiker